Епископ Феофан (в миру Фёдор Алексеевич Берёзкин; 6 (18) февраля 1863, Гжатск, Смоленская губерния — 17 марта 1936, Уваровский район, Московская область) — епископ Русской православной церкви, епископ Гжатский, викарий Смоленской епархии.

Биография 
Родился 6 февраля 1863 года в Гжатске Смоленской губернии в семье причётника. В 1877 году окончил Смоленское духовное училище. В 1884 года окончил Смоленскую духовную семинарию.

3 февраля 1884 года назначен законоучителем Ивановского земского училища Смоленской губернии.

25 ноября 1884 года рукоположен во священника и назначен к Илиинской церкви села Ярковичи Краснинского уезда Смоленской епархии.

1 апреля 1885 года переведён священником Рождество-Богородицкой церкви села Вешки Гжатского уезда Смоленской губернии. С 11 октября 1897 года по 21 марта 1900 года — заведующий и законоучитель женского церковно-приходского училища села Вешки Гжатский уезда Смоленской губернии. 9 апреля 1898 года награжден камилавкой.

20 марта 1900 года назначен настоятелем Екатерининского собора города Дорогобужа и цензор проповедей по Дорогобужу. 29 марта 1900 года награжден саном протоиерея. 18 апреля 1903 года награжден наперсным крестом, от Святейшего Синода выдаваемым.

21 марта 1900 по 30 марта 1912 года — председатель отдела Смоленского епархиального училищного совета.

С 1 февраля 1916 года — председатель Дорогобужского отделения Всероссийского общества о беженцах.

21 сентября 1918 года он был пострижен в монашество с именем Феофан, 24 сентября возведён в сан архимандрита, а 25 сентября (7 октября по новому стилю) назначен настоятелем Колочской обители.

18 марта 1921 года был избран епископом Гжатским, викарием Смоленской епархии, с сохранением в должности настоятеля Колоцкого монастыря. Хиротония состоялась 11 апреля 1921 года в Москве

В 1922 году ушёл в обновленческий раскол. В 1923 года епископ Феофан принес покаяние за переход в обновленчество и был принят в сущем сане на ту же Гжатскую викарную кафедру. Возвращение епископа под омофор Патриарха Тихона вызвало раздражение у местной власти. Нахождение архиерея в обновленчестве было расценено как внутренний подрыв авторитета «Живой Церкви», поддерживаемой правительством: «В период обновленческого движения гр-н Березкин, состоя епископом Гжатским, вел очень тонкую и скрытую политику, и имея большое влияние на духовенство Гжатский уезд, тормозил всеми силами обновленческое движение православной церкви и на одном из собраний Гжатского духовенства, при его молчаливом согласии, было прочитано обращение одного московского прихода о том, чтобы всемерно препятствовать вновь организовавшемуся духовенству».

27 апреля 1923 года арестован. 28 марта 1924 года постановлением Комиссии НКВД по административным высылкам приговорен к 2 годам ссылки. Срок отбыл.

С 1926 года на покое. Проживал недалеко от закрытого Колочского монастыря в деревушке, где и скончался на руках своих почитателей и благодетелей 17 марта 1936 года. Погребён на местном деревенском кладбище.

Примечания

Ссылки 
 Феофан (Березкин) на сайте «Русское православие»
 Феофан (Березкин Федор Алексеевич)

Епископы Русской православной церкви
Выпускники Смоленской духовной семинарии
Персоналии по алфавиту